Impuls nebo impulz (z lat. impellere, udeřit, narazit, podnítit) znamená náraz či podnět, náhlou a rychlou (skokovou) změnu vnějších podmínek či vlastností, která vyvolá (indukuje) nějakou další změnu. V informatice je obvykle nosičem signálu. V přeneseném významu znamená popud, podnět, inspiraci. 

ve fyzice
 impuls síly – součin síly a doby jejího působení – viz hybnost
 impuls momentu síly – součin momentu síly a doby jeho působení – viz moment hybnosti
 elektromagnetický impuls – krátký a intenzivní výron elektromagnetické energie
 elektrický impuls – krátká změna elektrického proudu a/nebo napětí, charakterizovaná také tvarem
 Diracův impuls viz Diracovo delta, idealizovaný tvar elektrického vstupního signálu

v technice
 specifický impuls – charakteristika účinnosti raketových a proudových motorů

ve fyziologii
 Nervový impuls viz Akční potenciál

v psychologii
 psychologický impuls, např. vývojový jako podnět k jednání a osvojování si schopností důležitých pro příslušné vývojové stadium jedince coby krůček ke zvládnutí dalšího vývojového stupně

jiné významy
 Impuls 99 – dokument z roku 1999
 Rádio Impuls – česká rozhlasová stanice
 Impulsy Václava Moravce – rozhlasový pořad Rádia Impuls
 Impuls (skupina) – česká jazz-rocková skupina
 Impulz (skupina) – česká hudební skupina
 Impuls (soubor mažoretek) – skupina mažoretek
 Impuls (edice) – edice gramofonových desek a knih vydavatelství Panton
 Radost a Impuls – český taneční klub
 Impuls (taneční soubor) – český taneční soubor